Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 71-es jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 71-es trolibusz (Budapest, 1951–1956)megszűnt
 71-es trolibusz (Budapest, 1957–1979)megszűnt